Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2006 – siódme mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 8 do 15 kwietnia 2006 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Trzydzieści dwie uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na cztery ośmiozespołowe hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Po zmianach związanych z wycofywaniem się zespołów do zawodów przystąpiło ostatecznie trzydzieści reprezentacji. Mecze zostały rozegrane systemem pucharowym w ciągu sześciu meczowych dni pomiędzy 8 a 15 kwietnia 2006 roku na dwudziestu stadionach we włoskim regionie Wenecja Euganejska.

Tytuł mistrzowski obronili Anglicy, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Rumunia, Holandia i Austria.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Mecze o rozstawienie

Mecze o miejsca 1–4

Mecz o miejsca 5–6

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2006 w rugby union
2006 we Włoszech